Sabang kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Sabang (ort i Filippinerna, Östra Visayas), Province of Samar, 
 Sabang (ort i Filippinerna, Centrala Luzon), Province of Bataan, 
 Sabang (ort i Filippinerna, CALABARZON, Province of Cavite), 
 Sabang Indan, ort, Bohol, Province of Camarines Norte, 
 Sabang (ort i Filippinerna, CALABARZON, Province of Batangas), 
 Sabang (ort i Filippinerna, Bohol, Province of Camarines Sur), 
 Sabang (ort i Filippinerna, MIMAROPA), Province of Mindoro Oriental, 
 Sabang (ort i Filippinerna, Bohol, Province of Sorsogon),

Indonesien 

 Sabang, ort, Aceh, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar